

Geografia
 Canto – località di Pontida, in provincia di Bergamo
 Monte Canto – montagna della provincia di Bergamo
 Canto Alto – montagna della provincia di Bergamo

Musica
 Canto – emissione di suoni modulati
 Canto nell'Antica Roma
 Bodast (inizialmente conosciuti come Canto) – gruppo rock inglese degli anni 1960

Letteratura
 Canto – testo letterario destinato al canto o macro unità di una composizione poetica (ad esempio i canti della Divina commedia)
 Canto – uno degli Argonauti

Persone

Canto
 Adan Canto – attore e cantante messicano
 Bruno Canto – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Cantó
 Blas Cantó – cantante spagnolo

Storia
 Canti o Cantiaci – popolo britannico stanziato nell'attuale Kent

Urbanistica
 Canto – incrocio di strade nell'urbanistica medievale

Pagine correlate
 Canti
 Canto di Natale (disambigua)